Alois Negrelli von Moldelbe, een Oostenrijkse ingenieur
Alois Negrelli (trein), een internationale trein tussen Tsjechië en Duitsland